

Integralne części wsi w Polsce 
 Według TERYT:
 Górna Droga – część wsi Drążno w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Klwów
 Górna Droga – kolonia wsi Tuczępy w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Górna Droga – część wsi Sędek w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów

Zobacz też 
 Biała Droga, Borowa Droga